Tenda dos Milagres, una novel·la de l'escriptor brasiler Jorge Amado de 1969 
 Tenda dos Milagres, una pel·lícula brasilera de 1977 basada en la novel·la
 Tenda dos Milagres, una minisèrie brasilera de 1985 de Rede Globo.